Кэти Айрленд (; род. ) — американская актриса и модель.

Биография 
Кэтлин Мария Айрленд родилась 20 марта 1963 года в городе Санта-Барбара, Калифорния, США. Окончила среднюю школу Сан Маркоса в Санта-Барбаре. Начала карьеру фотомодели в 17 лет. Появлялась на обложке ежегодного специального выпуска журнала «Sports Illustrated» Swimsuit Issue 13 лет подряд — с 1984 по 1996 год. В 1985 году дебютировала в кино. Большую часть ролей сыграла в телесериалах. С 2003 года Кэти перестала сниматься в кино, лишь изредка появлялась в телешоу, полностью посвятив себя семье и бизнесу.

Личная жизнь 
С 20 августа 1988 года замужем за Грегом Олсеном, от которого у неё трое детей: сын Эрик (род. 1994), дочери Лили (род. 1998) и Хлоя (род. 2003).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы озвучивания США
Киноактрисы США